Toponímia:
 Gorki, nom de l'època soviètica de la ciutat de Nijni Nóvgorod, centre econòmic i cultural de la regió del Volga-Viatka, així com el centre administratiu de la província de Nijni Nóvgorod i del Districte Federal (Rússia)
 província de Gorki
 pantà de Gorki, llac artificial que es troba en el curs mitjà del Volga, a Rússia
 Parc Gorki prop del centre de la ciutat de Moscou batejada així en homenatge a l'escriptor Maksim Gorki
 Gorki (Novopokróvskaia), població al territori de Krasnodar (Rússia)
 Gorki Léninskie, població a la província de Moscou (Rússia)
 Gorki (Leningrad), població a la província de Leningrad (Rússia)
 Gorki (Rostov), població de la província de Rostov (Rússia)
 Gorki (Vladímir), població de la província de Vladímir (Rússia)
 Gorki (Sakhalín), població de la província de Sakhalín (Rússia)

 Miscel·lània:
 Maksim Gorki (Nijni Nóvgorod, 1868 – Moscou, 1936), escriptor rus i soviètic, impulsor del realisme socialista i activista polític 
 Gorky Park, pel·lícula estatunidenca dirigida per Michael Apted, estrenada l'any 1983
 Arshile Gorky (Jorkom, Vilayet Van, Imperi Otomà, 1904 - Sherman, Connecticut, USA, 1948), pintor abstracte